

Гори в Карпатах 
 Стіг (Свидовець)
 Стіг (Мармароси)
 Стіг (Боржава)